Desa Kedungwuluh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungwuluh (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Kedungwuluh (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar